Frans I (tyska: Franz I Stephan), född 8 december 1708, död 18 augusti 1765, medregent av Habsburgska monarkin (ungefär nuvarande Österrike, Slovenien, Kroatien, Tjeckien, Slovakien och Ungern) från 1740 och tysk-romersk kejsare 1745-1765.

Biografi
Son till hertig Leopold av Lothringen, som var ättling till Kristian II av Danmarks dotter Kristina av Oldenburg, och Elisabeth Charlotte av Orléans.

Gift 1736 med Maria Theresia. I äktenskapet föddes sexton barn, bland andra Josef II, Leopold II och Marie-Antoinette.

Frans efterträdde 1729 sin far som hertig av Lothringen. Efter polska tronföljdskriget måste han avträda Lothringen till Stanisław I Leszczyński men fick i gottgörelse successionsrätten till storhertigdömet Toscana, där ätten Medici förväntades dö ut, och tillträdde regentskapet där 1737. Efter sitt giftermål med Maria Theresia blev han hennes inflytelserike medregent, sedan hon 1740 efterträdde sin far som arvtagare till de österrikiska arvländerna. Det var hon som genomdrev hans val till kejsare 1745.

Frans I avled den 18 augusti 1765 i Innsbruck, efter att ha drabbats av ett slaganfall. Han är begravd i Wien.

Barn 
 Maria Elisabeth (1737–1740)
 Maria Anna (1738–1789)
 Maria Karolina (1740–1741)
 Josef II (1741–1790)
 Maria Kristina (1742–1798; ståthållare i Nederländerna)
 Maria Elisabeth (1743–1808)
 Karl Josef (1745–1761)
 Maria Amalia (1746–1804)
 Leopold II (1747–1792); efterträdde fadern som storhertig av Toscana.
 Karolina (född och död 1748)
 Johanna Gabriela (1750–1762)
 Maria Josefa (1751–1767)
 Maria Karolina (1752-1814, gift med Ferdinand, kung av Neapel och Sicilien)
 Ferdinand Karl (1754–1806), far till Frans IV, hertig av Modena
 Marie-Antoinette (1755–1793; gift med Ludvig XVI av Frankrike)
 Maximilian Franz (1756–1801), ärkebiskop och kurfurste av Köln.

Referenser 

Födda 1708
Avlidna 1765
Tysk-romerska kejsare
Hertigar av Lorraine
Huset Habsburg-Lothringen
Österrikes regenter
Män
Toscanas regenter
Marie-Antoinette
Ledamöter av Royal Society